Aubameyang peut désigner :
 Pierre Aubameyang (1965-), footballeur gabonais, père des suivants ; 
 Catilina Aubameyang (1983-), footballeur gabonais ;
 Willy Aubameyang (1987-), footballeur gabonais ;
 Pierre-Emerick Aubameyang (1989-), footballeur gabonais.